Леван Харабадзе (; родился 26 января 2000, Кутаиси) — грузинский футболист, левый защитник клуба «Динамо Тбилиси» и национальной сборной Грузии.

Клубная карьера 
Уроженец Кутаиси, Леван начал футбольную карьеру в молодёжной команде местного клуба «Торпедо Кутаиси». В 2014 году стал игроком тбилисского «Динамо». В основном составе «Динамо» дебютировал 5 марта 2018 года в матче Эровнули-лиги против клуба «Металлург Рустави».

В январе 2019 года Харабадзе отправился в аренду в швейцарский клуб «Цюрих». 6 февраля 2019 года дебютировал за «Цюрих» в матче швейцарской Суперлиги против клуба «Санкт-Галлен». 9 февраля 2019 года забил свой первый гол за «Цюрих» в матче против клуба «Грассхоппер».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Грузии до 17 и до 19 лет.

26 марта 2019 года дебютировал в составе первой сборной Грузии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы против Ирландии, заменив Давида Хочолава.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Цюрих» 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Цюрих»